Le Stade roubaisien  est un club français de football fondé en 1896.

Histoire 

Issu de la fusion de l’Amicale Club roubaisien, de la Colonie anglaise de Croix et le Football Club roubaisien, il s’entraîne sur une prairie située près du canal, au pont de Croix. Son siège se situe au café Depauw, place Notre-Dame à Roubaix. Il est le premier club inscrit sur les registres de la Fédération française de football en .

Le club participe de nombreuses années au championnat du Nord. Il participe au Championnat de France de football 1941-1942 en zone interdite.

En 1964, il fusionne avec le Racing Club de Roubaix. Ensemble, ils forment le Racing Stade roubaisien.

Bilan saison par saison

Palmarès et distinctions 

Dans le Championnat de France de football 1941-1942 en zone interdite, il termine  avec 32 points : il joue 22 matchs, en gagne 4, réalise 2 nuls, perd 16 rencontres, marque 28 buts et en encaisse 76.

Joueurs emblématiques

Notes et références

Lien externe 
 Les grandes heures du football à Roubaix

Roubaix Stade
Club de football dans les Hauts-de-France
Club de football fondé en 1896
Club de football disparu en 1963
Sport à Roubaix